Vishal (markt), terug te vinden op meerdere markten was een vishal, zie vismarkt
Vishal (Amersfoort), voormalige vishal te Amersfoort
Vishal (Culemborg), voormalige vishal in Culemborg
Vishal (Breda), voormalige vishal bij de haven in Breda
Vishal (Dordrecht), voormalige vishal bij de haven in Dordrecht
Vishal (Haarlem), een gebouw in Haarlem
Vishal (Zaltbommel), voormalige vishal te Zaltbommel
Vishal (voornaam), een Hindoestaanse jongensnaam
Vishal (acteur), Indiaas acteur

Zie ook 
 Vismarkt